Tornada peut désigner :
 La tornada était le dernier couplet de la canso des trouvères,
 Tornada, Paroisse de Caldas da Rainha au Portugal